Ла-Фонтене́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на захід від Парижа, 45 км на північ від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року Ла-Фонтенель, Антрен, Сент-Уан-ла-Руері i Трамбле було об'єднано в новий муніципалітет Валь-Куенон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 220 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 557,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Фонтенель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Фонтенель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен